Amazone Partij Suriname, een Surinaamse politieke partij die zich met name richt op inheemsen
 Advanced Photo System, een filmformaat voor fotocamera's; 
 Advanced Photo System type-C, een veelgebruikt formaat van Advanced Photo System;
 Aprilia Progressive System, een veersysteem voor motoren;
 Advanced Planning & Scheduling, computer ondersteund planning systeem;
 American Physical Society, een vereniging van natuurkundigen in de VS;
 Amsterdam Port Services, bedrijf
 Alimentation par le sol, een stroomvoorziening voor de Tram van Bordeaux op trajecten zonder bovenleiding.
 APS (machinepistool), een Sovjet-Russisch pistool
 Antifosfolipidensyndroom, een auto-immuunziekte van het bloed. APS staat hier voor de Engelse afkorting AntiPhospholipid Syndrome.